Braber peut faire référence à :

Linguistique 
 Braber, dialecte du Maroc

Personnes 

 Robert Braber, footballeur néerlandais
 Samuel Barber (1910 - 1981), compositeur américain